Neuwirth peut désigner :

Patronyme 
 Angelika Neuwirth, (1943-) islamologue allemande ;
Bebe Neuwirth (1958-), actrice américaine ;
 Chantal Neuwirth (1948-), actrice française de théâtre ;
 Gösta Neuwirth (1937-), compositeur et musicologue autrichien ;
  (1939-), pianiste et compositeur de musiques de films autrichien (frère du précédent) ;
 Lucien Neuwirth (1924-2013), homme politique français, initiateur de la loi qui porte son nom ;
 Olga Neuwirth (1968-), compositrice autrichienne (nièce de Gösta Neuwirth); 
 Thomas Neuwirth, dit Tom Neuwirth (1988-), chanteur autrichien connu pour son personnage de drag-queen barbue Conchita Wurst.

Droit 
 La loi Neuwirth, adoptée par l'Assemblée nationale le , promulguée le .

Homonymie de patronyme germanique